Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2021—2022 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1–22 тури

23–33 тури

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2022
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2021 у спорті Боснії та Герцеговини
2022 у спорті Боснії та Герцеговини